Джа́стин Бойд Уи́лсон (; 31 июля 1978, Шеффилд, Великобритания — 24 августа 2015, Аллентаун, Пенсильвания, США) — британский автогонщик, победитель международного чемпионата Ф-3000 2001 года, пилот Формулы-1 в сезоне 2003. После Формулы-1 выступал в США, где стал двукратным вице-чемпионом серии Champ Car в 2006 и 2007, выиграл 24 часа Дейтоны в 2012. 23 августа 2015 года получил серьёзные травмы головы в результате инцидента в гонке серии IndyCar на Pocono Raceway и скончался на следующий день.

Ранние годы 
Уилсон родился 31 июля 1978 года в Мургейте, пригороде Ротерхэма в Южном Йоркшире. Его отец, Линн Уилсон, владел компанией по производству растворителей, заправочной станцией  и участвовал в гонках на автомобилях Formula Ford с 1960-х годов, пока крупная авария в Оултон-парке в 1975 году не положила конец его карьере. Младший брат Джастин, Стефан ,тоже автогонщик. В июле 1994 года Уилсон получил образование в частной школе Биркдейл в Шеффилде .

Спортивная карьера 

Начал заниматься картингом в 1987 году. В начале 1990-х годов выступал в Формуле-Воксхолл, в 1998 году выиграл чемпионат Формулы-Палмер-Ауди. В 2001 году выиграл чемпионат Формулы-3000. Был тест-пилотом команды Формулы-1 «Минарди», но в гонках не участвовал из-за своего высокого роста (193 см). В 2003 году «Минарди» подготовила модернизированную машину для Уилсона, на которой он провёл первую половину сезона, во второй половине сезона выступал за команду «Ягуар», набрал одно очко на Гран-при США. На следующий год перешёл в чемпионат Champ Car, где за четыре года дважды становился вице-чемпионом серии.

Гибель 
Уилсон был смертельно травмирован 23 августа 2015 года в результате несчастного случая во время гонки  на . В результате аварии лидера гонки Сейджа Карама образовалось много обломков, один из которых попал в шлем Уилсона. Уилсон в состоянии комы был доставлен в больницу Алентауна, где скончался на следующий день.

После своей смерти Джастин стал донором органов для шести человек, что активно освещалось в СМИ.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Гонки на машинах с открытыми колёсами

Международная Формула-3000 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Формула-1

Champ Car 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

IRL IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Гонки спортпрототипов

Американская серия Ле-Ман 

Жирно выделен старт с поул-позицииЧерез черту написан результат в абсолютном зачёте и в своём классе.

Rolex Sports Car Series 

Через черту написан результат в абсолютном зачёте и в своём классе.

Семья 
29 декабря 2006 года в Шеффилд Уилсон женился на своей подруге Джулии. Пара жила в Нортгемптоне, Великобритания и неподалёку от Денвера, штат Колорадо.

12 апреля 2008 года в медицинской клинике города Лафайет у пары родился первый ребёнок — девочку назвали Джейн Луиза Уилсон. 15 месяцев спустя — 12 января 2010 года — у пары родился второй ребёнок (также дочь). Её назвали Джессикой Линн Уилсон.

Джастин не единственный профессиональный автогонщик в своей семье — его младший брат Стефан Уилсон также дошёл до серьёзных ступеней мирового автоспорта — с 2009 года он выступает в серии IRL Indy Lights.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт спортсмена.
 Клуб инвесторов Джастина Уилсона.
 
 
 Автогоночная карьера Уилсона на сайте GEL Motorsport.
 Профиль Уилсона на сайте IRL IndyCar.

Родившиеся в Шеффилде
Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы Палмер Ауди
Чемпионы Международной Формулы-3000
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jaguar
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Chip Ganassi Racing
Пилоты Формулы E из Великобритании
Пилоты Формулы E, набиравшие очки
Номинанты McLaren Autosport BRDC Award
Гонщики, погибшие во время заездов